k-Raum ist:

 ein Begriff aus der Kristallographie, siehe Reziproker Raum
 ein Begriff aus der mathematischen Topologie, siehe Kelley-Raum
 ein Begriff aus der Rundfunkstudiotechnik, siehe Kontrollraum (Hörfunk)
 ein Begriff aus der Magnetresonanztomografie